Mikuni steht für:

 Mikuni Corporation, ein japanisches Unternehmen
 Mikuni (Fukui), eine japanische Stadt

Mikuni ist der Familienname folgender Personen:

 Mikuni Ichirō (1921–2000), japanischer Fernsehmoderator, Essayist
 Kennedy Egbus Mikuni (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Mikuni Rentarō (1923–2013), japanischer Filmschauspieler
 Shimokawa Mikuni, japanische Sängerin
 Stevia Egbus Mikuni (* 1998), japanischer Fußballspieler